Whiteia is een geslacht van uitgestorven coelecanthide vissen met vlezige ledematen die behoren tot de familie Whiteiidae. De verschillende soorten van het geslacht Whiteia zijn ontdekt in het noordwesten van Madagaskar en in Canada. Ze dateren uit het Vroeg-Trias, ongeveer tussen 251 en 247 miljoen jaar geleden.

De geslachtsnaam eert Errol Ivor White.

Er zijn vijf soorten: Whiteia africanus, Whiteia nielseni, Whiteia oishii, Whiteia tuberculata en Whiteia woodwardi.

Fylogenie 
Whiteia wordt beschouwd als een zustergroep van het geslacht Piveteauia. Samen vormen ze het uitgestorven taxon van Whiteiidae in basale positie in het cladogram van Coelacanthiformes:

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes